Њу Атенс има више значења:
 Њу Атенс (Илиноис)
 Њу Атенс (Охајо)